Pseudocratie is een bestuursvorm.

De naam komt van de Griekse woorden ψεῦδος (pseudos: leugen, bedrog, onwaarheid) en κράτειν (kratein: regeren) en betekent zoveel als 'regeren met leugens en bedrog'.

In een democratie komt alle autoriteit (direct dan wel indirect) van de instemming van het volk. In een pseudocratie wordt dit democratische mechanisme echter ondergraven, aangezien het volk van de hiervoor noodzakelijke informatie wordt weerhouden en er zelfs desinformatie plaatsvindt, met als doel de regeerders aan de macht te houden.

Staatsvorm